Cette page présente les meilleures performances des skieurs et skieuses français dans les épreuves de ski alpin des Jeux olympiques depuis leur création en 1936.

Les titres olympiques ont été décernés les années suivantes :
 descente : à partir de 1948
 super G : à partir de 1988
 slalom géant : à partir de 1952
 slalom : à partir de 1948
 combiné : en 1936 et 1948, puis à partir de 1988

Les représentants français ont remporté :

 12 titres pour les hommes
 4 titres pour les dames

Classement de chaque discipline 
Les tableaux qui suivent listent les skieurs et skieuses français ayant terminé au moins une fois dans les dix premiers d'une des épreuves des jeux olympiques.

Descente

Hommes

Dames

Super G 
Cette compétition est organisée depuis 1987.

Hommes

Dames

Slalom géant

Hommes

Dames

Slalom

Hommes

Dames

Combiné

Hommes

Dames

Synthèse des titres remportés

Hommes 

Seul Jean-Claude Killy a remporté un titre dans l'ensemble des disciplines de son époque (descente, slalom géant, et slalom).

Dames

Notes et références

Articles connexes 
 Ski alpin aux Jeux olympiques
 Meilleures performances françaises en Coupe du monde de ski alpin
 Meilleures performances françaises aux Championnats du monde de ski alpin